2000 Голяма награда на Монако е 47-ото за Голямата награда на Монако и седми кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 4 юни 2000 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако